Эбя () — село в Горном улусе Якутии России. Входит в состав Мытахского наслега. Большинство жителей якуты.
Население —  чел. () .

География 
Село расположено в центральной части Якутии, на реке Эбе. Улица одна — ул. 50 лет Октября. Расстояние до улусного центра — села Бердигестях — 38 км, до центра наслега — села Дикимдя — 8 км.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Мытахский наслег.

Население

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)

Транспорт 
Труднодоступное село.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Горного улуса